Nació Muscogee (Creek) (del seu nom en anglès Muscogee (Creek) Nation), tribu reconeguda federalment, establerta a Oklahoma (Estats Units)
 mcn també és el codi ISO 639-3 del massa, llengua parlada al Txad
 Multi-channel network ("xarxa multicanal"), una organització que representa diversos canals de vídeo